Lanusse est un patronyme et un toponyme originaire des Landes.

Étymologie 
Le substantif lanusse désignait une partie de lande maigre. Il s'agit d'un composé du gascon lana, forme correspondant à l'occitan landa (lando) et au français lande, et du suffixe gascon-us (issu du latin -ucius).

Patronyme 

Alejandro Agustín Lanusse, général et dictateur argentin ;
 Armand Lanusse (1810-1868), écrivain, activiste et éditeur américain ;
 François Lanusse, général français du Premier Empire ;
 Abbé Jean Lanusse (1818-1905), prêtre et aumônier de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;
Pierre Lanusse, général français du Premier Empire.

Toponyme 

 Lanusse, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Miossens-Lanusse
 Castéra-Lanusse, commune française des Hautes-Pyrénées
 Miossens-Lanusse, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Voir aussi  
 Lanús, capitale de l'arrondissement de Lanús, dans la province de Buenos Aires, en Argentine.

Références 

Patronyme français
Patronyme occitan